

Фейрберн — місто, штат Джорджія
 Фейрберн — місто, штат Південна Дакота